Der Andere bezeichnet:
 Der Andere (1913), Spielfilm von Max Mack
 Der Andere (1930), Spielfilm von Robert Wiene
 Der Andere (1959), mehrteiliges Fernsehspiel nach Francis Durbridge
 Der Andere (2007), Spielfilm von Ariel Rotter
 Der Andere (2008), Spielfilm von Richard Eyre
 Der Andere (2016), Fernsehspielfilmdrama von Feo Aladag
 Der Andere (2019), Kurzfilm von Lukas Baier

Siehe auch:
 Die Andere
 Der große Andere